

Dynastia Bragança

Dynastia Orleańska-Bragança (linia Vassouras)

Spadkobierca praw do tronu

Dynastia Orleańska-Bragança (linia Petrópolis)

Spadkobierca praw do tronu

Zobacz też 
 Cesarze Brazylii 

Cesarze Brazylii

Brazylia
Listy związane z historią